La stagione 2015 del Campionato Italiano Turismo Endurance (CITE) è stata l'ottava edizione del campionato organizzato dall'ACI. È iniziata il 31 maggio a Monza ed è terminata il 18 ottobre al Mugello.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica Prima Divisione

Classifica TCR

Classifica Seconda Divisione

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2015